Franz Ittner ist der Name folgender Personen:

* Franz von Ittner (1787–1823), deutscher Chemiker und Hochschullehrer 
 Franz Georg Ignaz Ittner (1721–1795), deutscher Arzt und Botaniker